Piłkarska reprezentacja Orkadów w piłce nożnej – zespół, reprezentujący Orkady, jednak nienależący do FIFA, ani UEFA.

Bilans z innymi reprezentacjami 

Piłkarskie reprezentacje narodowe niezrzeszone przez FIFA
Piłkarskie reprezentacje narodowe w Europie
Orkady